Honor — бренд, ранее принадлежавший китайской компании Huawei. В рамках стратегии двойного бренда Huawei Honor предоставляет смартфоны, а также ноутбуки, наушники и прочие аксессуары.

По состоянию на 2016 год Джордж Чжао является глобальным почетным президентом компании, а Ева Виммерс является президентом бренда в Европе и глобальным вице-президентом.

17 ноября 2020 года компания была приобретена компанией «Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd».

История 
Основан в 2013 году. Линейка экономически эффективных смартфонов Honor позволяет Huawei конкурировать с онлайн-брендами среднего класса в Китае и во всем мире.

Начиная с 2016 года, Honor продает свою продукцию в основном через Интернет, через собственные сайты, а также через сторонние интернет-магазины. Некоторые продукты Honor можно приобрести в отдельных магазинах. Honor предлагает смартфоны по более низким ценам, потому что компания экономит деньги, торгуя через интернет. Покупатели, которые вступают в «HONOR Club», получают дополнительные скидки на товары.

17 ноября 2020 года бренд Honor был продан компании Shenzhen Zhixin New Information Technology, чтобы обеспечить выживание своей тогдашней материнской компании Huawei из-за санкций США против них. Санкции США ограничили продажу аппаратных компонентов Huawei американскими фирмами и принудительно удалили поддержку сервисов от Google. 21 января 2021 года Honor выпустила свой первый телефон не от Huawei, V40.

Продукция 
 Флагманская серия
 Honor (Huawei U8860) (2011)
 Honor 2 (Huawei U9508) (2012)
 Honor 3 (Honor 3 Outdoor) (2013)
 Honor 6 (2014)
 Honor 6 Plus (2014)
 Honor 7 (2015)
 Honor 8 (2016)
 Honor 8 Pro (2017)
 Honor 9 (2017)
 Honor 9N (2018)
 Honor 10 (2018)
 Honor 10 GT (2018)
 Honor Play (2018)
 Honor 20 (2019)
 Honor 20 Pro (2019)
 Honor 30 (2020)
 Honor 30 Pro (2020)
 Honor 30 Pro+ (2020)
 Honor 50 (2021)
 Honor 70 (2022)
 Серия Magic
 Magic (2016)
 Magic 2 (2018)
 Magic 3 (2021)
 Magic 4 Ultimate (2022)
 Magic Vs (2022)
 Magic 5 Pro (2023)
 Серия C
 Honor 3C (2013)
 Honor 4C (2015)
 Honor 5C (2016)
 Honor 6C (2017)
 Honor 6C Pro (2017)
 Honor 7C (2018)
 Honor 8C (2018)
 Honor 9C (2020)
 Серия V
 Honor V8 (2016)
 Honor V9 (2017)
 Honor View 10 (2018)
 Honor View 20 (2019)
 Honor View 30 (декабрь 2019)
 Honor View 30 Pro (декабрь 2019)
 Серия i
 Honor 7i (2015)
 Honor 9i (2017)
 Honor 10i (2019)
 Honor 20i (2019)
 Honor 30i (2020)
 Серия X
 Honor X1, также известный как MediaPad X1 (2014)
 Honor X2, также известный как MediaPad X2 (2015)
 Honor 3X (2013)
 Honor 4X (2015)
 Honor 5X (2015)
 Honor 6X (2017)
 Honor 7X (2017)
 Honor 8X (2018)
 Honor 9X (2019)
 Honor 9X Pro (2020)
 Honor 9X Lite (2020)
 Honor X10 (2020)
 Honor X10 Max (2020)
 Honor 10X Lite (2020)
 Honor X8 (2022)
 Honor X9 (2022)
 Honor X9a (2023)
 Honor X8a (2023)
 Серия A
 Honor 4А (2015)
 Honor 5А (2016)
 Honor 6A (2017)
 Honor 7А (2018)
 Honor 8А (2019)
 Honor 8A Prime (2020)
 Honor 9A (2020)
 Серия S
 Honor 7S (2018)
 Honor 8S (2019)
 Honor 20S (2019)
 Honor 30S (2020)
 Honor 9S (2020)
 Honor 8S 2020 (2020)
 Lite серия
 Honor 8 Lite (2017)
 Honor 9 Lite (2018 в Индии)
 Honor 10 Lite (2019)
 Honor 20 Lite (2019)
 Honor 30 Lite (2020)
 Honor 50 Lite (2021)
 Play серия
 Honor 4 Play (2014)
 Honor Play (2018)
 Honor Play 3 (2019)
 Honor Play 3e (2019)
 Honor Play 4 (2020)
 Honor Play 4T Pro (2020)
 Honor Play 9A (2020)
 Honor Play 4 (2020)
 Honor Play 4 Pro (2020)
 Серия Note
 Honor Note 8 (2016)
 Honor Note 10 (2018)
 Holly серия
 Honor Holly (2014)
 Honor Holly 2 (2015)
 Honor Holly 2 Pro (2015)
 Honor Holly 3 (2016)
 Серия E
 Honor 20E (2020)
 Серия ноутбуков
 Honor MagicBook (2018)
 Аксессуары
 Honor Band A2 (2018)
 Honor Band Z1 (впервые выпущенный как Honor Band Zero в Китае), водостойкий трекер в форме часов (2015)
 Honor Band 3 (2017)
 Honor Band 4 (2018)
 Honor Band 4 Running Edition (2018)
 Honor Band (2018)
 Honor Band 5 (2019)
 Honor Band 5 (2020)
 Honor MagicWatch (2018)
 Honor MagicWatch 2 (2019)
 Honor Watch ES (2020)
 Honor Band 6 (2021)
 Huawei Band 6 (2021)
 Huawei Band 7 (2022)
 Программное обеспечение
 Huawei EMUI, используемый на телефонах Honor и Huawei
 Honor MagicOS, используется на Honor Magic 2, Honor View 20 и Honor 9A

Примечания 

Huawei
Появились в 2013 году в Китае